All My Loving () — мини-альбом (EP), выпущенный группой «Битлз» 7 февраля 1964 года (на лейбле Parlophone, номер по каталогам — GEP8891). Данный альбом стал четвёртым мини-альбомом в официальной дискографии группы и был выпущен лишь в моно-версии. Кроме Великобритании, альбом был выпущен также в Швеции, Австралии и Новой Зеландии.

Список композиций 
Песни, кроме «Money (That’s What I Want)», написаны Ленноном и Маккартни.

Сторона «А»
 «All My Loving» — 2:10
 Впервые выпущена на альбоме With the Beatles.
 «Ask Me Why» — 2:28
 Впервые выпущена 11 января 1963 года на стороне «Б» сингла «Please Please Me»; позднее вошла в одноимённый альбом.

Сторона «Б»
 «Money (That’s What I Want)» (Джени Брэдфорд, Берри Горди) — 2:52
 Впервые выпущена на альбоме With the Beatles.
 «P.S. I Love You» — 2:02
 Впервые выпущена 5 октября 1962 на стороне «Б» сингла «Love Me Do»; позднее вошла в альбом Please Please Me.

Позиции в чартах 
Участие в британском чарте мини-альбомов:
 Дата вхождения в чарт: 8 февраля 1964
 Высшая позиция: 1 (с 29 февраля 1964 года на протяжении 8 недель)
 Всего времени в чарте: 44 недели

Кроме этого, мини-альбом также достиг 12 позиции в чарте синглов (в начале 1960-х этот чарт составлялся на основании данных о продаже дисков безотносительно от их размера).

Источники

Ссылки 
 
 

Мини-альбомы The Beatles
Альбомы, спродюсированные Джорджем Мартином
Альбомы, записанные на Abbey Road Studios
Мини-альбомы в стиле рок
Мини-альбомы 1964 года